Армени — топоним. Может означать:
  — село в Албании.
 Армени или Армените — село в Болгарии.